Mali Iđoš (ćir.: Мали Иђош, mađ.: Kishegyes) je naselje u općini Mali Iđoš u Sjevernobačkom okrugu u Vojvodini.

Stanovništvo
U naselju Mali Iđoš živi 5.465 stanovnika, od čega 4.298 punoljetnih stanovnika, prosječna starost stanovništva je 40,0 godina (38,0 kod muškaraca i 41,8 kod žena). U naselju ima 2.127 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,57.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 5.803 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice

 Karte, položaj vremenska prognoza
 Satelitska snimka naselja

Naselja u Vojvodini
Bačka
Općina Mali Iđoš